Il doppio del torneo di tennis Miami Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ilija Bozoljac e Dušan Vemić che hanno battuto in finale Jean-Julien Rojer e Marcio Torres 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Santiago González /  Bruno Soares (primo turno)
 Johan Brunström /  James Cerretani (semifinali)

 Bruno Echagaray /  Leonardo Mayer (primo turno)
 Jean-Julien Rojer /  Marcio Torres (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Miami Challenger 2008